Blekörarna är två skär i Föglö kommun på Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. De ligger omkring 33 kilometer öster om Mariehamn och omkring 240 kilometer väster om Helsingfors. Blekörarna har Långskär i nordväst, Snöskär i söder och Stackskär i väster.

Arean på den ön koordinaterna pekar är  hektar och dess största längd är 200 meter i sydväst-nordöstlig riktning. I omgivningarna runt Blekörarna växer i huvudsak barrskog. Terrängen på Blekörarna består av kala klipphällar med gräs och låga buskar i skrevorna. Blekörarna är obebyggda. Närmsta bebyggelse finns på Långskär en halv sjömil åt nordväst.

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet